«Жареные зелёные помидоры в кафе „Полустанок“» — роман Фэнни Флэгг.
 «Жареные зелёные помидоры» — экранизация романа.